G95 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Hereford Arizona Observatory, di Hereford